Adrián Fernández puede referirse a:

 Adrián Fernández Gutiérrez (1897-1936), alcalde y sindicalista español;
 Adrián Fernández Bremauntz (1961), biólogo mexicano;
 Adrián Fernández Mier (1965–), piloto automovilístico mexicano;
 Adrián Fernández Márquez (19??–), arquitecto cubano;
 Adrián Fernández (1980-), futbolista argentino, conocido como Carucha;
 Adrián Fernández (1993-), futbolista paraguayo del Club Atlético Independiente.